Семя Ветра — второй том трилогии «Пути Звезднорожденных» Александра Зорича. Роман был опубликован в 1997 году. Многие критики называют «Семя Ветра» одним из самых захватывающих и стильных произведений в жанре фэнтези.

Сюжет 
Сюжет книги переносится из Сармонтазары на запад Круга Земель, в Синий Алустрал. Главный герой романа Герфегест — боец Дома Конгетларов, виртуозных наемных убийц и сильных воинов. В результате страшной междоусобной резни практически все воины Дома погибли. Герфегест укрылся в горном святилище, чтобы охранять родовой магический артефакт — Семя Ветра — сильнейший талисман, способный в один миг нарушить извечное равновесие сил Добра и Зла. Однако и в укрытии главному герою не удается обрести покой. Маги Круга Земель пытаются завладеть Семенем Ветра для великой войны, в которой может не оказаться победителей. Герфегест Конгетлар попадает в круговорот кровопролитных интриг, в которых один за другим рушатся гордые Дома Синего Алустрала. В тот момент когда надеяться больше не на что, на помощь к Герфегесту приходят Любовь и Верность, способные противостоять любому колдовскому оружию.

Главы романа 
Глава 1. Посланцы Алустрала
Глава 2. Прошлое
Глава 3. Пояс Усопших
Глава 4. Старый Порт Калладир
Глава 5. Хранящие Верность
Глава 6. Битва обреченных

Интересные факты 
 Роман отличается яркими сценами морских битв
 В романе есть любовные сцены, которые вызвали длительные споры критиков: некоторые считали, что такого рода описания выходят за пределы жанра фентези, другие находили что Зорич внес в жанр нечто своё.

Издания 
 Александр Зорич. Семя Ветра. — М.: АСТ, 2007. — 476 с. — (Заклятые миры).
 Александр Зорич. Семя Ветра. — 2-е изд, испр., доп. — М.: Центрполиграф, 2001. — 492 с. — (Миры Александра Зорича. Пути Звезднорожденных 2).
 Александр Зорич. Семя Ветра. — М.: ЭКСМО-Пресс, 1997. — 464 с. — (Абсолютная магия).

Примечания

Ссылки

Материалы 
Лингвистический анализ текста
страница книги на сайте Александра Зорича
«Знак разрушения» в электронном варианте
Энциклопедия, том 1: эпоха Войн Хуммера

Рецензии 
В.Мидянин. Nigredo и Albedo
Андрей Епанчин. Четыре «Есть» И Четыре «Нет» Александра Зорича

Книги в жанре фэнтези
Александр Зорич